Härkärivier (Kesäsrivier); Zweedse zijrivier van de Kesäsrivier
Härkärivier (Pitsirivier); Zweedse rijrivier van de Pitsirivier

Ook:
Härkäjärvi, meer in noord Zweden